Această listă se referă la munții cei mai înalți din Germania.

* Datele exacte necunoscute, valoare aproximată după curbele de nivel a unei hărți topografice.

Germania
 Lista
Germania